Дж — диграф в кирилиці.
Дж — Джоуль